Ниже приведён список действующих библиотек Владивостока.

Библиотеки города

Примечания

Ссылки 
 Владивостокская централизованная библиотечная система

Владивосток
Списки:Владивосток
Культурные организации Владивостока
Здания и сооружения Владивостока
Образование во Владивостоке
Влад